Die Hymne der Georgischen SSR (georgisch:საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნი) wurde von 1946 bis 1990 als Hymne der georgischen sozialistischen Sowjetrepublik verwendet. Der Text stammte von Grigol Abaschidse und Alexander Abascheli. Die Melodie komponierte Otar Taktakischwili. Alle drei Strophen des Originaltextes erwähnten den Namen Stalins. Im Rahmen der Entstalinisierung wurden alle Bezüge auf Stalin entfernt.

Text auf Georgisch 
იდიდე მარად, ჩემო სამშობლოვ,
გმირთა კერა ხარ განახლებული,
დიად პარტიის ნათელი აზრით
ლენინის სიბრძნით ამაღლებული.

შენი ოცნება ასრულდა,
რისთვისაც სისხლი ღვარეო,
მშრომელი კაცის მარჯვენით
აყვავებულო მხარეო.

დიდი ოქტომბრის დროშის სხივებმა
შენ გაგინათეს მთები ჭაღარა,
თავისუფლებამ და შემართებამ
გადაგაქციეს მზიურ ბაღნარად.

მოძმე ერების ოჯახში
ამაღლდი, გაიხარეო,
მეგობრობით და გმირობით
გამორჯვებულო მხარეო.

უხსოვარ დროდან ბრწყინავდა შენი
აზრი, ხმალი და გამბედაობა,
დღეს საქართველოს ნათელ მომავალს
სჭედს ლენინური წრთობის თაობა.

კომუნიზმის მზე დაგნათის,
კაშკაშა, მოელვარეო,
იდიდე მრავალჟამიერ,
ჩემო სამშობლო მხარეო.

Idide marad, chemo samšoblov,
Gmirta ḳera khar ganakhlebuli,
Diad p'art'iis nateli azrit
Leninis sibrdznit amaghlebuli.

Šeni otsneba asrulda,
Ristvisac sisxli ġvareo,
mshromeli k'atsis marjvenit
Aq'vavebulo mkhareo.

Didi Okṭombris droshis skhivebma
Šen gaginates mtebi č̣aġara,
Tavisuplebam da shemarteban
Gadagaktsies mziur baġnarad.

modzme erebis ojakshi
amaghldi, gaikhreo,
megobrobit, da gmirobit
gamorjvebulo mkhareo.

Ukhsovar drodan brc̣qinavda šeni
Azri, khmali da gambedaoba,
Dġes Sakartvelos natel momavals
Sch'eds Leninuris ts'rtobis taoba. 

K'omunizmis mze dagnatis, 
K'ashk'asha, moelvareo
Idide mravazhalmier, 
Chemo shamchoblo mkhreo.

Text auf Russisch 
Славься в веках, моя Отчизна,
Обновленный очаг героев;
Ты светлым разумом великой партии
И мудростью Ленина возвышена.

Сбылась твоя мечта,
За которую ты кровь проливала,
Неутомимая рука труженика
Тебя к расцвету привела.

Сияние знамен Великого Октября
Озарило твои седые вершины,
Свобода, мужество и доблесть
Превратили тебя в солнечный край.

В братской семье народов
Ты достигла невиданных высот,
Дружбой и силой всенародной
Побеждала ты и побеждаешь.

С незапамятных времен блистали
Твой разум, твой меч и твоя отвага.
Сегодня светлое будущее Грузии
Кует поколение ленинской закалки.

Солнце коммунизма сияет
Все ярче над тобой,
Славься в веках, моя Родина,
Мой край родной!

Übersetzung ins Deutsche 
Ehre sei dir ewig, mein Vaterland
Eine neue Heldenschöpfung
Durch den segnenden Geist der großen Partei
Und Lenins Weisheit wurdest du erhoben

Dein Traum ist wahr geworden
Für den du dein Blut vergossen hast
Die unermüdliche Hand eines Arbeiters
Hat dich zum Wohlstand geführt

Die leuchtenden Banner des großartigen Oktobers
Haben deine uralten Gipfeln aufgeleuchtet
Freiheit, Mut und Kühnheit
Hat dich zu einem sonnigen Land gemacht

In der Familie der brüderlichen Völkern
Hast du unerreichbare Höhen erreicht
Durch Freundschaft und landesweite Stärke
Hast du gesiegt und wirst siegen

Seit vor langer Zeit haben geleuchtet
Dein Geist, dein Schwert und deine Tapferkeit
Jetzt erschafft die Generation von Lenins Wut
Georgiens Erhabenheit und heitere Zukunft

Die Sonne des Kommunismus leuchtet
Heller und Heller über dich
Ehre sei dir ewig, mein Mutterland
Mein Heimatland!

Hymne (Sowjetunion)
Georgische Sozialistische Sowjetrepublik